Arena Mungyeong – przeznaczona do piłki ręcznej hala sportowa znajdująca się w mieście Mungyeong, w Korei Południowej. Hala może pomieścić 1 500 widzów, wszystkie miejsca są siedzące.

Hale sportowe i widowiskowe w Korei Południowej